«Жена» () — художественный немой чёрно-белый фильм польского режиссёра Яна Павловского, выпущенный 5 мая 1915 года.

Сюжет 

О трагедии любящей своего мужа женщины, которая после долгой внутренней борьбы вынуждена согласиться на недвусмысленное предложение начальника её мужа, в страхе, что он может потерять работу. Но в эпилоге признаётся мужу о своём падении и совершает самоубийство.

В ролях 
 Пола Негри — Хелена Казицкая
 Войцех Бридзиньский — фабрикант Лаврецкий
 Ирена Хорват
 Владислав Щавинский
 Хилари Дылинский
 Валерия Гнатовская

Ссылки 
 Żona 

Фильмы-драмы Польши
Немые фильмы Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы России 1915 года
Фильмы Польши 1915 года